Imię i nazwisko George Alexander nosili lub noszą m.in.:
 George Alexander  (1839–1923) – amerykański polityk, burmistrz Los Angeles
 George Alexander  (1858–1918) – brytyjski aktor teatralny
 George Alexander (1886–1929) – brytyjski zawodnik lacrosse, medalista olimpijski z 1908